Бейнбридж ():

Люди

Фамилия 
 Бейнбридж, Берил — английская писательница и сценаристка.
 Бейнбридж, Джо — английский футболист.
 Бейнбридж, Джон (1582—1643) — английский астроном и математик.
 Бейнбридж, Кеннет (1904—1996) — американский физик.  
 Бейнбридж, Кристофер (ок. 1462/1464 — 1514) — английский кардинал.

Имя 
 Бейнбридж Колби — американский государственный деятель.

Топонимы 
 Бейнбридж — город в штате Джорджия (США)
  — город в Индиана (США)
  — статистически обособленная местность в штате Пенсильвания (США)
 Бейнбридж-Айленд — город в штате Вашингтон (США)

Другое 
 USS Bainbridge — название пяти кораблей ВМС США.
 Рефлекс Бейнбриджа